Picudo puede referirse a:

 Para el picudo rojo, gorgojo que ataca a las palmeras, véase Rhynchophorus ferrugineus.
 Para la familia de peces perciformes conocidos como marlines, agujas o picudos véase Istiophoridae.
 Pez de la familia sparidae el Diplodus puntazzo.
 Picudo es una variedad de olivo originaria de Córdoba (España).